Căciulata este un toponimic românesc, ce se poate referi la:

Localități din România 
 Căciulata, Mureș
 Căciulata, Vâlcea

Râu, afluent al Oltului 
 Râul Căciulata, curs de apă, afluent de dreapta al râului Olt, în care se varsă în dreptul localității omonime, Căciulata.

Vezi și 
 DexOnLine - căciulă
 Listă de nume românești - litera C
 Căciulești
 Căciulescu
 Căciulatu
 Căciulați
 Căciulătești

Nume proprii
Toponime românești